Пол Пу́стовар (; ) — американский кёрлингист и тренер.

Играл в основном на позиции четвёртого. Был скипом команды.

Пятикратный  (1977, 1980, 1991, 1998, 2002). В составе мужской сборной США участник семи , бронзовый призёр в 1977 и 1991.

В 2009 введён в Зал славы Ассоциации кёрлинга США ().

Один из самых опытных и квалифицированных кёрлингистов в США, с карьерой длительностью в 40 с лишним лет.

Достижения 
 : бронза (, ).
 : золото (1977, 1980, 1991, 1998, 2002), серебро (1982, 1992, 1995, 2000), бронза (2009).
  (в составе команды Северной Америки): золото (2002).
 : золото (), серебро ().
 : золото (2009, 2010).

 Спортсмен-мужчина года Олимпийского комитета США и Ассоциации кёрлинга США (): 1998, 2002.
 Команда месяца Олимпийского комитета США (): апрель 2010.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Частная жизнь 
Женат, двое детей четверо внуков.

Начал заниматься кёрлингом в 1969 в возрасте 18 лет.

Примечания

Ссылки 
 Видео: 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты США
Чемпионы США по кёрлингу
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу США
Выпускники Университета штата Миннесота в Манкейто